|-
| 168901 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 168902 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168903 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168904 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168905 - ||  || 3 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168906 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168907 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168908 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168909 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168910 - ||  || 6 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168911 - ||  || 14 decembrie 2000 ||  || , 
|-
| 168912 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168913 - ||  || 18 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168914 - ||  || 27 decembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 168915 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168916 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168917 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168918 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168919 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168920 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168921 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168922 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168923 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168924 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168925 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168926 - ||  || 16 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168927 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168928 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168929 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168930 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168931 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168932 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168933 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168934 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168935 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168936 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168937 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168938 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168939 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168940 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168941 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168942 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168943 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168944 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168945 - ||  || 30 decembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 168946 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 168947 - ||  || 27 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168948 - ||  || 23 decembrie 2000 || Apache Point || SDSS
|-
| 168949 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 168950 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168951 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168952 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168953 - ||  || 14 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168954 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 168955 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 168956 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168957 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168958 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168959 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168960 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168961 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168962 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168963 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168964 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168965 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168966 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168967 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168968 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168969 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168970 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168971 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168972 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168973 - ||  || 30 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168974 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168975 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168976 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168977 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168978 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 168979 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168980 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168981 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168982 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168983 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168984 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168985 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168986 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168987 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168988 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168989 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168990 - ||  || 2 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 168991 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168992 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168993 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168994 - ||  || 12 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 168995 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168996 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168997 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168998 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 168999 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169000 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-